est la formule brute de plusieurs isomères.

Acide sulfonique
 acide 2-méthylpropane-2-sulfonique, numéro CAS 
 acide 1-butanesulfonique, numéro CAS 
Ester sulfonate
 méthanesulfonate de 1-méthyléthyle ou méthanesulfonate d'isopropyle, numéro CAS 
 1-propanesulfonate de méthyle, numéro CAS 
 sulfite de diéthyle, numéro CAS 
 1-(méthylsulfonyl)-2-propanol, numéro CAS 
 2-(éthylsulfonyl)éthanol, numéro CAS 
 2,2'-sulfinylbis-éthanol, numéro CAS